Моско́вский госуда́рственный исто́рико-архи́вный институ́т (МГИАИ) — советское высшее учебное заведение. Занимал исторические здания бывшего Печатного двора на Никольской улице в Китай-городе. В 1991 году на его базе был создан Российский государственный гуманитарный университет.

Истоки 
Институт архивоведения был создан 30 сентября 1930 года постановлением ЦИК и СНК СССР «Об открытии при Центральном архивном управлении Союза ССР Института архивоведения и о передаче Кабинета архивоведения при Центральном архивном управлении РСФСР в ведение Архивного управления Союза ССР» по ходатайству историка М. Н. Покровского. Инициаторами создания института выступили В. В. Максаков и М. С. Вишневский. Целью создания нового института была подготовка новых кадров для советских архивов, в связи с чем первоначально преподавание сводилось к узкой специализации.

Институт создавался с опорой на Московский и Петербургский археологические институты. Занятия начались 1 апреля 1931 года в учебных аудиториях, находившихся в здании Центрального архивного управления СССР (ул. 25 Октября, д. 15). Директором Института архивоведения с 18 января 1931 года был назначен Р. К. Лицит. В 1932 году институт был переименован в Историко-архивный институт им. М. Н. Покровского (до 1938 г.).

С 1938 по 1947 годы институт, непосредственно подчиненный Главархиву, находился в ведении НКВД, затем МВД. В 1947 г. был передан в Министерство высшего образования СССР.

В составе РГГУ 

Пришедшие на работу в МГИАИ выпускники МГУ — такие, как Николай Ерошкин и Сигурд Шмидт — основали свои научные школы, оказавшие заметное влияние на развитие советской исторической науки. Основной костяк профессуры продолжил преподавать в институте и после организации РГГУ, когда историко-архивный институт влился в его структуру. В 1992—1996 гг. институт возглавлял его выпускник, профессор, доктор исторических наук Евгений Старостин.

Директора и ректоры МГИАИ 
 Р. К. Лицит (1931)
 С. М. Абалин (1931—1934)
 Н. И. Соколов (1934—1937)
 К. С. Гулевич (1937—1939)
 И. И. Мартынов (1939—1941)
 д.и.н. П. П. Смирнов (; 1941—1942)
 д.и.н. П. Б. Жибарев (1943—1944)
 к.и.н. Д. С. Бабурин (1944—1947)
 Н. А. Елистратов (1948—1950)
 А. С. Рослова (1950—1962)
 д.и.н. Л. А. Никифоров (1962—1968)
 д.и.н. С. И. Мурашов (1968—1976)
 к.и.н. Н. П. Красавченко (1976—1986)
 д.и.н. Ю. Н. Афанасьев (1986—1991)

Известные преподаватели и выпускники 
 См. :Категория:Преподаватели МГИАИ
 См. :Категория:Выпускники МГИАИ

Примечания

Литература 
 Анисимова Е. Кого готовит Институт архивоведения при ЦАУ СССР // Архивное дело. — 1931. — Вып. 3-4 (28-29). — С. 13-16;
 Безбородов А. Б. Из прошлого и настоящего историко-архивного института: Архивоведы и их учебники // Новый исторический вестник. Избранное, 2011—2015: 85 лет ИАИ — 25 лет РГГУ. / Сер. «Библиотека „Нового исторического вестника“». — М., 2016. — С. 53-63;
 Бурова Е. М. Новое образовательное направление по документоведению и архивоведению: как оно создавалось // Отечественные архивы. — 2009. — № 6. — С. 55-61
 Илизаров Б. С. Размышления о судьбе Историко-архивного института, навеянные книгой Т. И. Хорхординой «Корни и крона» // Отечественные архивы. — 1998. — № 1. С. — 104—107;
 Историко-архивный институт в первые годы: Воспоминания Н. В. Бржостовской / Публ. В. В. Олевской // Отечественные архивы. −1998. — № 2. — С. 78-82;
 Каменцева Е. И. Александр Николаевич Сперанский — основатель кафедры вспомогательных исторических дисциплин в МГИАИ (1891—1943 гг.) // История вспомогательных исторических дисциплин: Сб. док-тов и мат-лов. — М., 1992. — С. 323—330;
 Клименко А. Ю. «Они сохраняли традиции старой университетской дореволюционной школы…»: Из воспоминаний выпускников и преподавателей ИАИ. Конец 1940-х — 1960-е гг. // Отечественные архивы. — 2009. -№ 3. — С. 94-103
 Козлов В. П. Историко-Архивный институт: хроника развала и точка бифуркации // Вестник архивиста. — 2003. — № 1(73). — С. 59-95;
 Козлов В. Ф. Материалы заседания Ученого Совета МГИАИ, посвященного памяти профессора П. П. Смирнова // Археографический ежегодник за 1980 год. — М., 1981. — С. 243—247;
 Крылов В. В. Легенды и были Историко-архивного института. По поводу размышлений Б. С. Илизарова // Отечественные архивы. — 1998. — № 3. — С. 125—126;
 Кто есть кто в РГГУ. Краткий биографический справочник. — М.: РГГУ, 1993. — 295 с.;
 Кузнецова Т. В. Кафедре документоведения — 40 лет // Делопроизводство. −2000. — № 2. — С. 3-9.
 Магидов В. М. Роль профессиональной образовательной программы в развитии факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ // Вестник архивиста. — 1996. — № 2-3 (32-33). — С. 108—111;
 Московский ордена «Знак почёта» Государственный историко-архивный институт 1930—1980: Сборник документов и материалов / Сост. П. П. Ковалев, Г. И. Королев, Е. И. Лагутина, Д. М. Эпштейн. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1984. — 340 с.;
 Мохначева М. П. Источники по истории становления и развития историографии в МГИАИ — ИАИ РГГУ. Статья первая // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2009;
 Попов А. В. Архивное образование: вчера, сегодня, завтра // Отечественные архивы. — 1994. — № 3. — С. 120;
 Попов А. В. Историко-архивный институт и традиции изучения истории и архивов Русской Православной Церкви: магистерская программа «История Русской Православной Церкви» // Теология и образование. 2019. Ежегодник Научно-образовательной теологической ассоциации. — М.: НИЯУ МИФИ, 2019. — С. 149—157;
 Попов А. В. Соотношение исторических и архивных дисциплин в период становления МГИАИ 1930—1941 гг. // Вестник архивиста. — 1994. — № 4 (22) — С. 67-70;
 ;
 Простоволосова Л. Н., Станиславский А. Л. История кафедры вспомогательных исторических дисциплин: Учебное пособие. — М., 1990. — 96 с.;
 Путеводитель студента: Справочник / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев; при участии Н. И. Басовской, О. Ю. Шамаевой. — М.: РГГУ, 1995. — 228 с.;
 Российский государственный гуманитарный университет (Московский государственный историко-архивный институт) 1990—1991 гг. Справочник. — М.: РГГУ, 1991. — 39 с.;
 Российский государственный гуманитарный университет. Историко-архивный институт: 70 лет / Текст Т. И. Хорхординой. — М.: РГГУ, 2001. — 34, [1] с.: ил.;
 Соколов Н. И. К 5-летней годовщине Историко-архивного института им. М. Н. Покровского // Архивное дело. — 1936. — № 38. — С. 27-29;
 Стрекопытов С. П., Сенин А. С. Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций. Краткий очерк организации и деятельности. 1952—2002. / Ред. Т. Г. Архипова. — М.: РГГУ, 2002. — 230 с.
 Тихонов В. В. Идеологические кампании 1948—1949 гг. в Московском историко-архивном институте // Отечественные архивы. — 2017. — № 3. — С. 3-13;
 Университет на пороге XXI века: абрис учебного процесса РГГУ. — М.: РГГУ, 1995. — 94 с.
 Учителя учителей: Очерки и воспоминания. — М.: РГГУ, 2009. — 242 с.
 Хорхордина Т. И. Корни и крона: Штрихи к портрету Историко-архивного института. (1930—1991 гг.) — М.: РГГУ, 1997. — 108 с.
 Шмидт С. О. Исторические корни профессии историка-архивиста: отечественный опыт // Вестник архивиста. — 1996. — № 4 (34). — С. 20-30;
 Штраус В. П. О первом директоре Историко-архивного института Р. К. Лиците // Вестник архивиста. — 2004. — № 5 (83). — С. 377—389.

Ссылки 
 История МГИАИ в энциклопедии «Всемирная история»
 Козлов В. П. Историко-архивный институт: хроника развала и точка бифуркации

Высшее образование в СССР
Высшие учебные заведения Москвы по алфавиту
Учебные заведения, основанные в 1930 году
Исчезли в 1991 году
Исчезнувшие учебные заведения Москвы
Историческое образование
Историческая наука в России
Организации, награждённые орденом «Знак Почёта»